Спринхорн — фамилия:

 Спринхорн, Барбо (1929—1973) — шведская художница по текстилю и педагог.
 Спринхорн, Герда (1871—1951) — шведская скульптор и керамист.